

Földrajz
Mezőszentmargita (rom. Sânmărghita), Románia, Maros megye
Szentmargita (rom. Sânmărghita), Románia, Kolozs megye
Szentmargitbánya (1899-ig Szent-Margit, ném. Sankt Margarethen im Burgenland, hor. Margareta), Ausztria, Burgenland tartomány
Szentmargitfalva, Zala megye
Szentmargithegy (hor. Kapelščak), Horvátország, Muraköz megye

Történeti földrajz
középkori település Kristályfalu határában